Гапоновка — название населённых пунктов:

Россия 
 Гапоновка — деревня в Мглинском районе Брянской области.

Украина 
 Гапоновка — село в Краснопольском районе Сумской области.
 Гапоновка — до 1938 года название села  Яблоновка Лохвицкого района Полтавской области.